Lebenszyklus steht für:

 Lebensgeschichte als Gang der Entwicklung eines Lebewesens
 Produktlebenszyklus, ein betriebswirtschaftliches Konzept im Marketing
 Produktlebenszyklus in den Umweltwissenschaften, siehe Lebenszyklusanalyse 
 Software-Lebenszyklus, von der Problementstehung über die Markteinführung bis zur Ablöse einer Software
 Lebenszyklus von Akten

Siehe auch:
 Informationslebenszyklusmanagement
 Lebenszyklushypothese
 Life Cycle Costing